Gaussia bezeichnet: 

 einen Asteroiden, siehe (1001) Gaussia
 eine Gattung der Palmengewächse, siehe Gaussia (Gattung)